{{Картка:Таксономія
| name =Bidentalia
| fossil_range = Середній перм — рання крейда
| image  = Stahleckeria1DB.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Шталекерія
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis2 = Чотириногі (Tetrapoda)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| subclassis = Синапсиди (Synapsida)
| ordo = Терапсиди (Therapsida)
| subordo= Аномодонти (Anomodontia)
| infraordo = Дицинодонти (Dicynodontia)TherocheloniaBidentalia
| infraordo_authority = Owen, 1876
| subdivision_ranks = Родини
| subdivision =
Дивитись текст
}}
Bidentalia — клада нессавцевих терапсид підряду Аномодонти (Anomodontia). Клада включає спільного предка Aulacephalodon bainii та Dicynodon lacerticeps та всіх його нащадків.

 Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Kammerer et al.'' (2011):

Примітки 

Дицинодонти